Улица Ленина (Климовск) — одна из центральных улиц микрорайона Климовск города Подольска Московской области. Улица расположена в западной части Климовска относительно железнодорожной ветки Курского направления Московской железной дороги (недалеко от станции Гривно).

Описание 
Улица берёт свое начало переходя из Индустриальной улицы и пересечения со Школьной улицей. Идёт в южном, затем в юго-восточном и опять в южном направлении. Заканчивается улица на пересечении с Фабричным проездом. Нумерация домов начинается со стороны Школьной улицы.

Справа по ходу движения к улице примыкают улица Победы (Климовск), улица Рожкова, Октябрьский переулок. Слева по ходу движения к улице примыкают Ихтиманская улица и Почтовый переулок. Пересекают улицу Зелёный проезд, Садовый переулок, Огородный переулок.

Почтовый индекс улицы — 142106 и 142180.

Примечательные здания и сооружения 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области — Подольский колледж имени Александра Васильевича Никулина (ГБОУ МО «Подольский колледж имени А. В. Никулина») (Структурное подразделение 3) (дом 2 А). Колледж назван в честь почетного жителя города Подольска и Московской области — Александра Васильевича Никулина, который занимал пост главы города Подольска в период с 1993 по 2003 годы. Студентам колледжа, которые наилучшим образом проявили себя в процессе обучения назначается именная стипендия Александра Васильевича Никулина.
 Пожарно-спасательная часть № 77 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (дом 1, строение 1).
 Памятник Владимиру Ильичу Ленину перед зданием Дома Культуры «Машиностроитель» (дом 20). Открытие памятника состоялось 19 мая 1967 года. Автором проекта является Николай Томский — народный художник РСФСР, президент Академии Художеств СССР.
 Дом культуры «Машиностроитель» (дом 20). Дом культуры был построен в 1960 году на берегу реки Петрица, для деятельности и проведения показательных выступлений творческих коллективов Климовского Машиностроительного завода (зрительный зал Дома культуры рассчитан на 350 посадочных мест для зрителей). Фасад здания, выходящий на сторону реки Петрица имеет ротонду с решетками и 2 фонтана (по задумке архитекторов должна была быть соблюдена аналогия с архитектурным ансамблем Петергофа, с фонтанами, каскадными лестницами и скульптурными композициями. Подготовительные работы по реконструкции фонтанов начаты в 2019 году.
 Администрация Городского округа Подольск, территориальное управление микрорайона Климовск (дом 5А).
 Пенсионный фонд Российской Федерации (дом 32).
 Лодочная станция на реке Петрица (за зданием Дома культуры «Машиностроитель» вблизи дома 3 по улице Победы).
 Климовское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области (дом 27).

Транспорт 
По улице проходят автобусные маршруты № 1, № 3, № 29, № 33, № 62, № 1048. Также осуществляется движение маршрутных такси № 4А, и № 29К.

Примечания

Ссылки 
 Яндекс.Карты — улица Ленина (микрорайон Климовск города Подольска)
 Карты Google — улица Ленина (микрорайон Климовск города Подольска)

Ленина
Климовск
Улицы, названные в честь Владимира Ленина